Курозвенцкий — фамилия; имеет женскую форму Курозвенцкая.
 Курозвенцкий, Завиша (ум. 1382) — польский римско-католический и государственный деятель.
 Курозвенцкий, Кшеслав (1440—1503) — польский римско-католический и государственный деятель.
 Курозвенцкий, Станислав (1440—1482) — польский государственный деятель, секретарь королевский.